Вахрушев-Угольный — недействующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по расположению вблизи угольных перегрузов в одноимённом посёлке.

История 

Станция открыта в 1939 году в составе ветки от станции Вахрушев в связи с разработкой угольного месторождения.

В 1946 году ветка была включена в состав Сахалинских железных дорог под названием "Лермонтовка-Сахалинская". Позднее, в связи со строительством угольных шахт, станция получила современное название.

Деятельность 

По параграфу станция способна осуществлять небольшие грузовые отправления со складов и на открытых площадках, а также отправку грузовых вагонов с местных угольных шахт.

Пассажирское сообщение на ветке отсутствует.

Ссылки 
 Вахрушев-Угольный в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области